Orthographe hypothétique de vier.

Patronyme

 Blandine Vié, (?-?), journaliste culinaire français
 Gérard Vié, (1943-), cuisinier français
 Gustave Vié (1881-1952), haut fonctionnaire français (préfet), père du préfet Jean-Émile Vié
 Jean-Émile Vié, (1915-), haut fonctionnaire français (préfet), fils du préfet Gustave Vié 
 Michel Vié, (1929-), historien français

Homonymie